Erlandsson ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Erland“.

Namensträger 
 Adrian Erlandsson (* 1970), schwedischer Schlagzeuger
 Daniel Erlandsson (* 1976), schwedischer Schlagzeuger
 Erling Erlandsson (1929–2011), schwedischer Skispringer
 Eskil Erlandsson (* 1957), schwedischer Politiker
 Ingemar Erlandsson (1957–2022), schwedischer Fußballspieler
 Martin Erlandsson (* 1974), schwedischer Golfspieler
 Tim Erlandsson (* 1996), schwedischer Fußballtorhüter

Siehe auch 
Erlandson
Erlandsen

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym